Manzoni ima više značenja:
 Manzoni, Asti
 Manzoni, Bergamo
 Manzoni, Cuneo